Le nom de Grande Retraite peut désigner plusieurs opérations militaires :
 La Grande Retraite ou retraite de la Marne des forces franco-britanniques en août- sur le front de l'Ouest (Première Guerre mondiale) 
 La bataille de Varsovie (1915), retraite de l'armée russe sur le front de l'Est (Première Guerre mondiale)

Bataille ou opération de la Première Guerre mondiale